Линдос Аирес има више значења:

 Линдос Аирес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдос Аирес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдос Аирес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику